Allachwerdijew ist der Familienname folgender Personen:
 Elşad Allachwerdijew (* 1973), aserbaidschanischer Ringer
 Magyatdin Allachwerdijew (* 1962), sowjetischer Ringer